Der Begriff Naumkeag steht für:

 Naumkeag (Stamm) – einen Indianerstamm, der an der Massachusetts Bay an der nordamerikanischen Ostküste siedelte, als die europäische Kolonisierung Nordamerikas zu Beginn des 17. Jahrhunderts einsetzte,
 Salem (Massachusetts) – die erste beständige Siedlung europäischer Auswanderer in der Massachusetts Bay, die nach dem Indianerstamm zuerst Naumkeag geheißen und diese Bezeichnung im Lauf des 17. Jahrhunderts zugunsten des aus der Bibel entlehnten Begriffs Salem (Ortsname im Alten Testament) verloren hatte,
 Naumkeag (Anwesen) – ein Anwesen in den Berkshire Mountains im Westen des US-Bundesstaats Massachusetts.